Der Kanton Villers-Cotterêts ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 76 Gemeinden in den Arrondissements Soissons und Château-Thierry, sein bureau centralisateur ist inVillers-Cotterêts. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 erheblich vergrößert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 76 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Villers-Cotterêts die 20 Gemeinden Ancienville, Corcy, Coyolles, Dampleux, Faverolles, Fleury, Haramont, Largny-sur-Automne, Longpont, Louâtre, Montgobert, Noroy-sur-Ourcq, Oigny-en-Valois, Puiseux-en-Retz, Retheuil, Soucy, Taillefontaine, Villers-Cotterêts, Villers-Hélon und Vivières. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 240,42 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0236.

Bevölkerungsentwicklung

Politik 

Villerscotterets